Pausanias sau Pausania (greacă: Παυσανίας) este numele mai multor persoane:
Pausanias din Atena, iubitul poetului Agathon și un personaj din opera Symposium a lui Platon
Pausanias (general), general spartan și regent din secolul al V-lea î.Hr.
Pausanias din Sicilia, fizician din secolul al V-lea î.Hr., care a fost un prieten de-al lui Empedocle
Pausanias din Sparta, regele Spartei din 409 î.Hr. până în 395 î.Hr.
Pausanias al Macedoniei, rege al Macedoniei din 399 î.Hr. până în 393 î.Hr.
Pausanias (pretendent), pretendent al tronului Macedoniei în 360 î.Hr. 
Pausanias de la Orestis, garda de corp care l-a asasinat pe Filip al II-lea al Macedoniei în 336 î.Hr.
Pausanias, istoric și geograf grec care a trăit în secolul al II-lea d.Hr., de la care a rămas Descrierea Eladei
Pausanias din Damasc, istoric grec și geograf grec

Legături externe 
Pausanias 

<noinclude>